Haïdara ou Haidara est un nom de famille notamment porté par :
 Aïssata Haïdara, femme politique malienne ;
 Amadou Haidara (1998-), footballeur malien ;
 Eye Haïdara (1983-), actrice française ;
 Fatou Haïdara (~1962-), femme politique malienne ;
 Ismaël Diadié Haïdara (1957-), écrivain et directeur de bibliothèque malien ;
 Mahamane Alassane Haïdara (1910-1981), homme politique malien, ancien sénateur du Soudan français ;
 Massadio Haïdara (1992-), footballeur français ;
 Nabya Haidara, militante politique guinéenne active dans les années 1950.

Patronyme africain